Sakaki bezeichnet:

 den japanischen Namen des Sperrstrauchs
 Sakaki (Nagano), eine Stadt in der Präfektur Nagano
 Sakaki (Han), ein Lehen mit Sitz in dieser
 Sakaki (Schiff, 1915), ein Zerstörer der Kaba-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1915–1932)

Sakaki ist der Familienname folgender Personen:

 Sakaki Hyakusen (1697–1752), japanischer Maler
 Hiroyuki Sakaki (* 1944), japanischer Physiker und Elektrotechniker
 Ichirō Sakaki (* 1969), japanischer Schriftsteller
 Shin’ichi Sakaki (* 1945), japanischer Baseballspieler
 Shōta Sakaki (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yoshiyuki Sakaki (* 1942), japanischer Molekularbiologe